Ямаева — женская форма фамилии .
 Ямаева, Ксения Михайловна (ранее Волкова; род. 1993) — российская гребчиха, чемпионка Европы 2015 года.
 Ямаева, Лариса Асхатовна (1955—2022) — советский и российский историк.